

Astronomia 
 Weinek – cratere lunare
 7114 Weinek – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ladislaus Weinek – astronomo austro-ungarico
 Martin Weinek – attore e regista austriaco